Slovo kontrakce zcela obecně vyjadřuje mnoho běžných českých slov i zcela speciálních odborných pojmů.

obecně
 zmenšování, zmenšení objemu
 zkracování, zkrácení
 škrcení, zaškrcení
 zúžení, zužování
 smrštění, smršťování
 stahování, stažení, stahy

ve fyzice
 kontrakce délky – relativní zkrácení délek těles pohybujících se vůči pozorovateli rychlostí blížící se rychlosti světla

v matematice
 kontrakce v matematice je zobrazení s danou vlastností mezi dvěma metrickými prostory.

v technice
 pojem z praktické hydrauliky: zúžení proudu kapaliny vytékající otvorem nebo přes výtokovou hranu
 v hutnictví a strojařství: zúžení zkušební tyče při trhací zkoušce, při níž se zjišťuje statická pevnost materiálu při namáhání tahem

v zemědělství, lesnictví a zahradnictví
 smrštění či stažení kořene u rostlin – v době tání sněhu nebo v období prudkých dešťů

ve fyziologii a medicíně
 stahování (stažení, smrštění) 
 svalový stah
 porodní kontrakce

v lingvistice
 stahování tvaru slov vypouštěním sousedních slabik

v historii
 ve středověké paleografii: zkracování slov vypouštěním souhlásek při zachování gramatického tvaru koncovek

v ekonomii
 stažení části oběživa k zamezení či utlumení inflace

Externí odkazy